Alžběta Slavonská (1352 – před rokem 1380), členka uherské větve kapetovské dynastie Anjouovců, byla v letech 1360 až 1370 předpokládanou dědičkou uherského trůnu.

Život 
Alžběta se narodila jako jediná dcera slavonského vévody Štěpána z Anjou, mladšího syna uherského krále Karla I. Roberta. Její matkou byla Markéta Bavorská a jediným sourozencem bratr Jan (1354–1360). Alžběta byla považována za dědičku uherského trůnu po smrti svého bratra, protože její strýc Ludvík neměl potomky. Císař Karel IV. ji chtěl provdat za svého nejstaršího syna Václava. Jednání o svatbě však skončila, když se v roce 1370 Alžbětinu strýci narodila dcera Kateřina. Po Kateřině následovalo narození dalších dvou dcer, což znamenalo, že Alžběta uherskou korunu nezdědí.

V říjnu 1370 byla Alžběta provdána za knížete Filipa II. z Taranta, 41 let starého vdovce a uchazeče o Latinské císařství. Filip neměl žádné žijící děti z předchozího manželství a potřeboval dědice. Jako věno dostala Alžběta Korfu jako osobní léno. Jejich jediné známé dítě, syn Filip, se narodilo v roce 1371 a ještě toho roku zemřelo. Alžběta ovdověla 25. listopadu 1374. Zemřela zřejmě na konci 70. let 14. století.

Vývod z předků

Reference 
7

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1352
Úmrtí ve 14. století
Anjouovci
Latinské císařovny
Uherské princezny
Ženy